Debaets ist der Familienname folgender Personen:

 Cesar Debaets (1891–1974), belgischer Radrennfahrer
 Gerard Debaets (1898–1959), US-amerikanisch-belgischer Radrennfahrer